Alfred Bruggmann ist der Name folgender Personen:

* Alfred Bruggmann (Redakteur) (1896–1958), Schweizer Journalist
 Alfred Bruggmann (Kabarettist) (1922–2006), Schweizer Kabarettist und Drehbuchautor